Пётр Богомолов:
 Богомолов, Пётр Иосифович (1899—1976) — инженер путей сообщения, специалист в области железнодорожного строительства и мостостроения, педагог.
 Богомолов, Пётр Фаддеевич (1877—1931) — городской инженер Твери.